Andrzej Turczyński (ur. 1938) – polski pisarz, poeta
 Jacek Turczyński (ur. 1964) – polski polityk
 Józef Turczyński (1884-1953) – polski pianista
Polskie nazwiska